Cockpit Manager '14 é um jogo manager de Formula 1 para Windows, lançado em 11 de abril de 2014, desenvolvido pela Cartola Games, empresa brasileira de softwares independentes, e distribuído pela SiliconAction.

Descrição 
O jogo consiste em gerenciar uma das 11 equipes de Formula 1, ou uma criada pelo jogador, em cada temporada escolhida. O jogador controla todos os aspectos da equipe: lida com patrocinadores, contrata pilotos, fecha contratos com fornecedoras de motor, desenvolve o carro, e planeja a melhor estratégia para a corrida. Ao longo dos anos, pilotos mais velho se aposentam, enquanto pilotos mais jovens assumem seus lugares.

Conquistas 
Existem 10 'Conquistas' para serem destravadas. Algumas consistem em ganhar títulos no Mundial de Pilotos, ganhar muito dinheiro, ou conseguir ter um piloto da equipe incluído no Hall da Fama, por exemplo.

Temporadas jogáveis 
A temporada padrão de F1 para o jogo é a de 2014. No entanto, outras temporadas jogáveis podem ser baixadas e incluídas no jogo, incluíndo as temporadas de  1976, 1991, 2000 e 2013. Com isso, é possível comandar alguns dos melhores pilotos de todos os tempos ao longo dos anos, como por exemplo Ayrton Senna, Michael Schumacher, Alain Prost, Niki Lauda, James Hunt e outros.

Ver também 
Brasfoot - Manager nos mesmos moldes, de futebol.
Football Manager 2014 - Manager mais famoso, de futebol

Referências

Ligações Externas 
Site oficial

Jogos para Windows
Jogos eletrônicos desenvolvidos no Brasil
Jogos eletrônicos de Fórmula 1
Jogos eletrônicos de esporte